Nassaraoua steht für:

 einen Weiler in der Gemeinde Alléla in Niger, siehe Nassaraoua (Illéla)
 einen Weiler in der Gemeinde Dioundiou in Niger, siehe Nassaraoua (Dioundiou)
 ein Dorf in der Gemeinde Galma Koudawatché in Niger, siehe Nassaraoua Takoulé
 ein Stadtviertel von Illéla in Niger, siehe Nassaraoua (Illéla)
 ein Dorf in der Gemeinde Karakara in Niger, siehe Nassaraoua (Karakara)
 ein Dorf in der Gemeinde Karofane in Niger, siehe Nassarawa (Karofane)
 ein Stadtviertel von Magaria in Niger, siehe Nassarawa (Magaria)
 ein Dorf in der Gemeinde Say in Niger, siehe Nassarawa (Say)

Siehe auch:
 Nasarawa
 Nassarawa (Begriffsklärung)